Николай Алексеевич Музыка (1927—1963) — советский строитель, бригадир строительной бригады, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1927 году.

В девятнадцатилетнем возрасте приехал в Севастополь восстанавливать разрушенный в годы Великой Отечественной войны город. Здесь окончил школу ФЗО, работал штукатуром, а с 1950 года — бригадиром в СУ-42 треста «Севастопольстрой». Его бригада первой в городе стала использовать в своей работе поточно-расчленённый метод и широко использовала механизацию производства. Также, бригада Николая Музыки стала инициатором социалистического соревнования в городе и области за звание «Коллектив коммунистического труда» и в 1958 году первой завоевала его.

В 1963 году Николай Алексеевич трагически погиб на строительстве.

Похоронен в Севастополе на кладбище Коммунаров.

Николай Музыка принимал участие в общественной жизни: был членом горкома и обкома КП Украины, делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета УССР и Севастопольского горсовета.

Память 
 8 июля  1963 года часть 4-й Бастионной улицы в Севастополе названа именем Николая Музыки.
 Герою 13 октября 1979 года на здании № 2 улицы его имени была установлена памятная доска (архитекторы И. А. Брауде и В. П. Щербинина).

Награды 
 Герой Социалистического Труда и награждён орденом Ленина.
 За трудовые достижения Н. А. Музыке присвоено звание «Лучший штукатур» Крымской области.
 Награждён значками «Отличник социалистического соревнования УССР», «Отличник социалистического соревнования СССР».

Литература 
 А. М. Чикин. «Севастополь. Историко-литературный справочник.» Севастополь, «Вебер», 2008. ISBN 978-966-335-102-5.

Примечания

Ссылки 
 
 Музыка Николай Алексеевич
 Николай Алексеевич Музыка (1927—1963)

Члены Севастопольского горкома КП Украины
Члены Крымского обкома КП Украины
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Севастопольского городского совета
Выпускники школ Севастополя
Похороненные на кладбище Коммунаров